В сезоне 1997 года сборная России приняла участие в трёх официальных соревнованиях — Мировой лиге, отборочном турнире чемпионата мира-1998 и чемпионате Европы.

Матчи 
Благодаря решению FIVB предоставить право проведения финального турнира Мировой лиги Москве перед сборной России не ставилась задача завоевать первое место в предварительной группе, что привело к отрицательному результату — 10 поражений подряд со старта сезона. В начале июня из-за тяжёлой болезни Вячеслава Платонова исполняющим обязанности главного тренера команды стал его помощник Вячеслав Зайцев.

На домашнем «Финале шести» российские волейболисты заняли 4-е место в группе, а затем в матче за «бронзу» в шестой раз за турнир встретились с выступавшей без своего основного связующего Петера Бланже сборной Нидерландов и впервые одержали над ней победу.

В августе по возвращении Вячеслава Платонова сборная России в Ольштыне успешно завершила отборочный турнир чемпионата мира-1998, а в рамках подготовки к чемпионату Европы выиграла в Уфе четыре товарищеских матча у сборной Японии.

Неудачи преследовали Дмитрия Фомина — накануне «Финала шести» Мировой лиги капитан и основной нападающий сборной травмировал правую кисть, а в августе в одном из матчей с японцами снова получил аналогичную травму. Вместо него в стартовой шестёрке сборной на чемпионате Европы в Нидерландах, как и на московском финальном турнире Мировой лиги, в непривычном для себя амплуа диагонального выступал Алексей Казаков. Потерпев незапланированные поражения от Словакии и Германии, российские волейболисты не смогли выйти в плей-офф, что привело к отставке главного тренера Вячеслава Платонова.

Мировая лига. Интерконтинентальный раунд

Мировая лига. Финальный турнир

Чемпионат мира 1998. Квалификация

Чемпионат Европы

Состав 
В составе сборной России в официальных турнирах играло 17 волейболистов. Дебютировали в национальной команде Александр Березин, Руслан Жбанков, Дмитрий Желтуха, Павел Иванов и Сергей Кукарцев.

В скобках указано число матчей в стартовом составе + в качестве либеро

Примечание: набранные игроками очки приведены за 24 матча (кроме матчей № 123—125)

 Главный тренер — Вячеслав Платонов, и. о. Вячеслав Зайцев (в матчах № 113—122).
 Тренеры — Вячеслав Зайцев, Юрий Фураев.

Факты и статистика 
 На турнире Мировой лиги 1997 года в заявке сборной России впервые появился игрок либеро. Новое амплуа в большинстве матчей было доверено капитану УЭМ-«Изумруда» Павлу Иванову, которого тренеры включили в заявку вместо Владимира Касторнова. В 1997 году решение FIVB по либеро носило рекомендательный характер, но уже со следующего сезона присутствие таких игроков в командах стало обязательным.
 Начав сезон с десяти поражений подряд, сборная России продлила безвыигрышную серию, которая стала рекордной в её истории — с учётом поражений в полуфинале и матче за 3-е место на Олимпийских играх в Атланте она составила 12 матчей.
 Всего в 1997 году сборная России провела 27 официальных матчей, победив 12 раз и уступив в 15 поединках при соотношении партий 50:47. Соперниками россиян в этих матчах были национальные сборные 15 стран.

Примечания

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1997 год.
 Волейбольный гид 2008-09: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2008.

1997
Спорт в России в 1997 году